Per Student si può intendere:

Student fu lo pseudonimo sotto cui era noto William Sealy Gosset, statistico e matematico inglese
Il generale Kurt Student operò nella seconda guerra mondiale al comando dei paracadutisti tedeschi